Le séisme de Santiago de Cuba en 1932 est un séisme qui s'est produit le  et qui a particulièrement affecté la ville de Santiago de Cuba située dans le sud du pays.

Santiago Cuba 1932
Santiago Cuba 1932
1932 Santiago Cuba
1932 aux Amériques
Février 1932
Histoire de Cuba
Santiago de Cuba
Catastrophe naturelle en 1932